Cuisy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Cuisy (Meuse) im Département Meuse
Cuisy (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne

mit Namenszusatz:
Cuisy-en-Almont im Département Aisne